Indholdsstof har egentlig kun én betydning, men anvendelsen falder alligevel i to hovedgrupper:
 bestanddel (ingrediens) i medicin betegner de virksomme dele af lægemidler – det der indgår 
 Ingrediens (mad) betegner det, der indgår i en madret og er opført i opskriften – det der tilsættes

Henvisninger